Die folgende Tabelle enthält wichtigste Daten der 83 bisher bekannten natürlichen Satelliten des Saturns.

Neuentdeckungen tragen einen vorläufigen Zahlencode, bis ihre Umlaufbahnen für Vorhersagen von Bahnpositionen hinreichend genau bekannt sind; dann erhalten sie von der Internationalen Astronomischen Union eine fortlaufende römische Zahl und bekommen gemäß der Tradition nach Einigung auch einen Namen aus der klassischen Mythologie bestätigt. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind die Ziffern nach aufsteigender Größe der Umlaufbahnen vergeben worden.

Durch die verbesserten Beobachtungsmöglichkeiten, sowohl von Raumsonden als auch von der Erde aus, stieg die Gesamtzahl der beobachteten Monde von 2003 bis 2009 jährlich, wobei die neu entdeckten aber nur Radien von wenigen Kilometern haben.

Nicht in der Liste enthalten ist der vermeintliche Saturnmond Themis, dessen Entdeckung William H. Pickering 1905 bekanntgab, der aber nie wieder gesichtet wurde und als nicht existent gilt. Ebenfalls nicht enthalten sind die drei noch fraglichen Satelliten S/2004 S 3, S/2004 S 4 und S/2004 S 6, die möglicherweise zwischen Prometheus und Pandora dicht bei Saturns F-Ring beobachtet worden sind.

Die wichtigsten Daten der Saturnmonde

Legende zur nachfolgenden Tabelle

Tabelle 

Eine Bahnneigung von mehr als 90 ° bedeutet, dass der Satellit den Saturn rückläufig umkreist. In der Regel bewegen sich Monde in dem gleichen Drehsinn um den Planeten, mit dem der Planet um die eigene Achse rotiert.

Diagramm 

Das Diagramm zeigt die Bahnhalbachsen der äußeren Saturnmonde (Abszisse, in Mio. km) gegen ihre Bahnneigung (Ordinate, in Grad): Die Kreisgrößen zeigen nichtmaßstäblich zu den Bahnelementen die relativen Mondradien. Die horizontalen Linien stellen den Bereich zwischen Perihel und Aphel der jeweiligen Mondumlaufbahn dar.

Siehe auch 
 Ringe des Saturn
 Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten
 Liste der Entdeckungen der Planeten und ihrer Monde

Weblinks 

 Aktuelle Cassini-Aufnahmen der Saturnmonde eine Bildergalerie der Fachrichtung Planetologie und Fernerkundung an der FU Berlin unter Leitung von Cassini Team Member Gerhard Neukum
 Das Buch Voyager 1 and 2 Atlas of Six Saturnian Satellites (NASA-SP-474) bei „NASA History Online“

Einzelnachweise 

Saturnmonde
!